

Teatro 
 Mr. Wu –  opera teatrale di Maurice Vernon e Harold Owen

Cinema 
 Oriente tragico (Mr. Wu) –  film del 1919 diretto da Maurice Elvey
 Mr. Wu –  film del 1919 diretto da Lupu Pick
 Mister Wu –  film del 1920
 Mister Wu –  film del 1927 diretto da William Nigh